Каланак, или Каланакский джамоат () — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Белги) до центра района (пгт Гарм) — 12 км. Население — 10 411 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана